Треста — оброблена біологічним або фізико-хімічним способом соломка льону, конопель

Треста — село в гміні Томашув-Мазовецький Томашовського повіту Лодзинського воєводства